Acará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Acará (ort), Pará, 
 Acará (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar